Huawei Y5 lite (також відомий як Huawei Y5 lite 2018) — смартфон початкового рівня, розроблений компанією Huawei, що відноситься до серії Y. Був представлений 2 січня 2019 року. Y5 lite є полегшеною версією Y5 2018 з просітшою основною камерою, меншою кількістю оперативної пам'яті та під управлінням Android Go.

Дизайн 
Екран смартфона виконаний зі скла. Корпус виконаний з матовго пластику.

За дизайном смартфон ідентичний до Y5 2018.

Знизу знаходяться роз'єм microUSB та мікрофон. Зверху розташований 3.5 мм аудіороз'єм. З лівого боку розташований слот під 2 SIM-картки і карту пам'яті формату microSD до 256 ГБ. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфона. Динамік знаходиться спереду на дисплеєм і також виконує функцію розмовного динаміка.

Huawei Y5 lite продавався в чорному та синьому кольорах.

Технічні характеристики

Платформа 
Смартфон отримав процесор MediaTek MT6739 та графічний процесор PowerVR GE8100.

Батарея 
Батарея отримала об'єм 3020 мА·год.

Камери 
Смартфон отримав основну камеру 8 Мп, f/2.0 (ширококутний) з фазовим автофокусом та можливістю запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 5 Мп, діафрагму f/2.2 та можливість запису відео у роздільній здатності 720p@30fps.

Екран 
Екран TFT LCD, 5.45", HD+ (1440 × 720) зі щільністю пікселів 295 ppi та співвідношенням сторін 18:9.

Пам'ять 
Смартфон продавався в комплектації 1/16 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфон був випущений на полегшеній версії Android під назвою Android Go версії 8.1 Oreo. Сама прошивка на смартфоні має вигляд «чистого» Android окрім робочого столу.

Див. також 
 Huawei Y5 2018
 Huawei Y3 2018

Примітки

Посилання 
 

Y5 lite
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2019 році
Смартфони, зняті з виробництва